Ла-Кодосера ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Бальдиос. Занимает площадь 69,6 км². Население — 2320 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 58 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Historia de La Codosera 
 La Codosera Chandavila 
 La Codosera El Tiempo 
 La Codosera Ayuntamiento 
 Foro La Codosera 
 Portal de La Codosera

Муниципалитеты Бадахоса
Испанско-португальская граница